Durham (megye), Anglia
Durham megye (Észak-Karolina)